Самбук:

Фамилия 
 Самбук, Иван Елисеевич (1919—1979) — Герой Советского Союза.
 Самбук, Иоганн (1531—1584) — венгерский гуманист, врач, картограф, философ, филолог и поэт, советник и историограф императоров.
 Самбук, Камиль (, 1859—?) — французский ботаник.
 Самбук, Ростислав Феодосьевич (1923—1996) — украинский советский писатель.
 Самбук, Феодосий Викторович (1900—1942?) — советский ботаник.

Другое 
 Самбук — тип парусного судна.
 Самбук — желированное сладкое блюдо, разновидность мусса.

См. также 
 Самбука (значения)